Termin GALT ima više značenja.

 B-N-acetilglukozaminil-glikopeptid b-1,4-galaktoziltransferaza, enzim
 Galaktoza—1-fosfat uridililtransferaza, enzim